Alex Neuberger (1992) – attore statunitense
Günther Neuberger (...) – bobbista tedesco
Hermann Neuberger (1919-1992) – dirigente sportivo tedesco
Roy Neuberger (1903-2010) – imprenditore e mecenate statunitense
Willy Neuberger (1946) – ex calciatore tedesco